Hassan Ibrahim Saqer (19 de outubro de 1990) é um futebolista profissional emiratense que atua como defensor.

Carreira 
Hassan Ibrahim Saqer fez parte do elenco da Seleção Emiratense de Futebol da Copa da Asia de 2015.

Jogadores da Seleção Emiratense de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2015